Европейското първенство по волейбол за жени 2017 е 30-о издание на Европейско първенство по волейбол, организирано от Европейската конфедерация по волейбол. Домакини са Грузия и Азербайджан. Провежда се от 22 септември до 1 октомври 2017.

Квалификации

Групи

Групова фаза

Група A 
 Домакин: Националнa гимнастическа арена, Баку, Азербайджан

|}

Група B 
 Домакин: Дворец на спорта, Тбилиси, Грузия

Група C 
 Домакин: Националнa гимнастическа арена, Баку, Азербайджан

|}

|}

Група D 
 Домакин: Гойгьол олимпийски спортен комплекс, Ганджа, Азербайджан

|}

|}

Финален кръг 
Всички времена са (UTC+04:00).
 Домакин: Националнa гимнастическа арена, Баку, Азербайджан

Плейофи

Четвъртфинали

Полуфинали

Мач за бронзов медал

Финал

Крайно класиране

Вижте също 
 Европейско първенство по волейбол за мъже 2017

Източници 

Европейски първенства по волейбол
Спорт в Грузия
Спорт в Азербайджан